1997 Голяма награда на Бразилия е 25-о за Голямата награда на Бразилия и втори кръг от сезон 1997 във Формула 1, провежда се на 30 март 1997 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Репортаж 
Между Австралийската и Бразилската Гп, МастърКард се отказа да бъде спонсор на Лола. Това означава че без спонсори колите са докарани до Бразилия, където останаха в гаражите след като нямаше достатъчно пари за тима.

Жак Вилньов взе третата си последователна и шеста в неговата кариера, пол-позиция с време 1:16.004 с половин секунда бърз от втория Михаел Шумахер с Ферари. Герхард Бергер и Мика Хакинен са на втора редица, а на трета са Оливие Панис и Жан Алези.

Първият старт започна с болида на Стюарт управляван от Рубенс Барикело, не помръдвайки от позицията си. Михаел Шумахер влезе на първия завой първи докато Вилньов трябваше да използва тревната настилка, след като изпусна завоя. Съотборникът му Хайнц-Харалд Френтцен също последва опита на канадеца, докато Джанкарло Фисикела се завъртя след удар с Ероуз-а на Деймън Хил. Състезанието е спряно, след като маршалите не могат да избутат затъналия болид на Барикело.

Състезанието е рестартирано без промяна на обиколките с 21 пилоти застанали за старта, след като Магнусен не взе участие след като резервната кола е взета за Барикело. Този път Вилньов е внимателен, макар отново да загуби първата позиция от Шумахер. В края на първата обиколка той изпревари германеца за да пое водачеството, като го пази до края на състезанието. Бергер също изпревари Ферари-то на Шумахер няколко обиколки по-късно за втора позиция. Педро Диниз, който вървеше 15-и през 15- обиколка отпадна от състезанието с проблем в окачването. Обиколка по-късно със същите проблеми отпадна и Барикело. Тримата водачи на състезанието спряха за първи път при своите механици, като Вилньов запазва първата позиция и по-късно постига най-бърза обиколка в 28-ата обиколка с време 1:18.397. Оливие Панис също спря в бокса като запазва 5-а позиция. Малко по-проблематичен пит-стоп имаше Еди Ървайн с дискомфорт. Вилньов направи второто си спиране в 45-а обиколка, губейки позицията си от Бергер преди той също да спре, връщайки канадеца отбрано на лидерството. Ралф Шумахер не стигна достатъчно близо в боксовете с електрически проблеми по неговия Джордан. Панис успя да мине на 3-та позиция, докато Шумахер дори се свлече до 5-а позиция зад Хакинен. Междувременно Бергер се доближаваше към Вилньов, а Панис със своя Прост се доближава и до двамата. Състезанието за Хил приключи с изгорял двигател на Ямаха, въпреки че по-късно е класиран на 17-а позиция. Вилньов успя да се опази от атаките на Бергер и стана победител на ГП на Бразилия, с Бергер и Панис втори и трети.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници

Бележки 
 Състезанието е спряно още в първата обиколка след инцидент в първия завой.
 Ян Магнусен не взе участие в ре-старта поради контузия.
 Лола не взе участие в това състезание тъй като спонсора МастърКард напусна отбора поради финансови проблеми и Лола напусна Формула 1 завинаги.

Голяма награда на Бразилия